Charles steht für:

 Charles, Vor- und Familienname
 Charles (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Charles Town-About, US-amerikanische Automobilmarke

im NRHP gelistete Objekte:
 Charles Mix County Courthouse, in Lake Andes, South Dakota, ID-Nr. 92001856
 Charles Playhouse, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 80000676
 Charles River Basin Historic District, in Cambridge, Massachusetts, ID-Nr. 78000436
 Charles River Reservation Parkways, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 05001530
 Charles River Reservation-Upper Basin Headquarters, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 10000506
 Charles Street African Methodist Episcopal Church, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 83000601
 Charles Street House at No. 131, in New York, New York, ID-Nr. 72000866
 Charles Street Workers' Housing Historic District, in Waltham, Massachusetts, ID-Nr. 89001503
 Charles Town Mining, Manufacturing, and Improvement Company Building, in Ranson, West Virginia, ID-Nr. 01000779
 Charles Turner Open Air School, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 99001165
 Charles Village-Abell Historic District, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 83003629

geografische Objekte in der Antarktis:
 Charles-Gletscher im Königin-Maud-Land
 Charles-Nunatakker im Königin-Maud-Land
 Charles Peak, Berg im Ellsworthland
 Charles Point, Landspitze im Grahamland
 Mount Charles, Berg im Enderbyland
 Prince Charles Mountains, Gebirge im Mac-Robertson Land
 Prince Charles Strait, Meerenge im Archipel der Südlichen Shetlandinseln

Siehe auch:
 Prince Charles Island, Insel im kanadisch-arktischen Archipel
 Pont Charles
 Scharl
 Charlas